Pivert ist der Familienname folgender Personen:

 Étienne Pivert de Senancour (1770–1846), französischer Schriftsteller
 Marceau Pivert (1895–1958), französischer Sozialist